Каса́не () — город на севере Ботсваны, на территории Северо-Западного округа.

Географическое положение 
Город находится в северо-восточной части округа, на правом берегу реки Квандо (Линьянти), вблизи границы с Намибией, на расстоянии приблизительно 755 километров к северо-северо-западу (NNW) от столицы страны Габороне. Абсолютная высота — 708 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным официальной переписи 2011 года численность населения составляла 9 127 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
К югу от города расположен одноимённый аэропорт (ICAO: FYOM, IATA: BBK). Также существует паромное сообщение с Намибией.

Достопримечательности 
К юго-западу от города расположен национальный парк Чобе.

Примечания 

Города Ботсваны